Howard – imię męskie

Osoby :
 Bryce Dallas Howard – amerykańska aktorka
 Chaunté Howard – amerykańska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
 Clint Howard – amerykański aktor
 Dwight Howard – amerykański koszykarz występujący w lidze NBA
 Ebenezer Howard – brytyjski planista i urbanista
 John Howard – premier Australii
 Josh Howard – amerykański koszykarz występujący w lidze NBA
 Rance Howard – amerykański aktor
 Robert E. Howard – amerykański pisarz fantasy
 Ron Howard – amerykański reżyser
 Ron Howard – amerykański koszykarz

Miejscowości w Australii:
 Howard – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Howard – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Taylor
 Howard – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont
 Howard – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
 Howard – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Howard – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Howard – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Howard – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Howard – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Howard – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Elk
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
 Howard (ang. Howard Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Howard (ang. Howard Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Howard (ang. Howard Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) – w stanie Teksas